Thusnelda steht für:
 Thusnelda (* um 10 v. Chr. – † nach 17 n. Chr.),  germanische Fürstentochter
 Thusnelda (Vorname), weiblicher Vorname
 Thusnelda, Weiterentwicklung des Videocodecs Theodora
 (219) Thusnelda, ein Asteroid